Allan Simonsen ist der Name folgender Personen:

* Allan Simonsen (Fußballspieler) (* 1952), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Allan Simonsen (Rennfahrer) (1978–2013), dänischer Automobilrennfahrer